

Дани сећања 

670-е пне.